Bettola – sinonimo di osteria
 Bettola – comune italiano in provincia di Piacenza
 Bettola – l'unica frazione di Pozzo d'Adda nella città metropolitana di Milano
 Bettola – frazione di Calvignasco nella città metropolitana di Milano
 Bettola – frazione di Peschiera Borromeo nella città metropolitana di Milano
 Bettola – frazione di Mergozzo in provincia di Verbania
 Monza Bettola – stazione della Metropolitana di Milano
 Eccidio della Bettola

Pagine correlate

 Bettole